Resultados da prova dos 100m mariposa masculinos do campeonato europeu de natação de 2006.

 

 

 

 

Competições de natação